Die UK Open Qualifiers 2016 waren eine Reihe von Qualifikationsturnieren im Dartsport. Sie bestanden aus sechs Qualifikationsrunden im Vorfeld der UK Open 2016. Die dortigen Ergebnisse wurden in einer eigenen Rangliste, der UK Open Order of Merit, festgehalten. Die Top 96 dieser Rangliste nach den sechs Turnieren waren automatisch für die UK Open Anfang März dieses Jahres qualifiziert.

Die UK Open Qualifiers waren ebenfalls Bestandteil der PDC Pro Tour 2016.

Bedeutung der Qualifikationsturniere 

Bei jedem der sechs Qualifiers erhielten die Spieler ihrem Ergebnis entsprechend Preisgelder, die in die UK Open-Rangliste einflossen. Zum Abschluss der sechs Qualifiers ergab sich eine Rangliste aller Spieler, nach der die Teilnehmer und die Setzliste der finalen UK Open bestimmt wurden.

Austragungsorte 
Die vierzehnte Saison der UK Open Qualifiers fand wie schon in den Jahren zuvor nur in der Englischen Stadt Wigan statt.

Preisgeld

Ergebnisse 
Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der UK Open Qualifiers ab dem Viertelfinale.

UK Open Qualifier 1 
Datum: 3. Februar 2017
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

UK Open Qualifier 2 
Datum: 4. Februar 2017
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

UK Open Qualifier 3
Datum: 5. Februar 2017
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

UK Open Qualifier 4
Datum: 10. Februar 2017
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

UK Open Qualifier 5
Datum: 11. Februar 2017
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

UK Open Qualifier 6
Datum: 12. Februar 2017
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

Nine-Darter 
Die folgende Liste zeigt alle 2 Nine dart finishes der 6 UK Open Qualifiers 2016:

Einzelnachweise 

2016
PDC Pro Tour 2016
Sportveranstaltung in Wigan